Леркари () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Леркари, Джованни Баттиста (1507—1592) — дож Генуэзской республики.
 Леркари, Джованни Баттиста (1572—1642) — дож Генуэзской республики.
 Леркари, Никколо Мария (1675—1757) — итальянский куриальный кардинал.

Составные фамилии 
 Империале-Леркари, Франческо Мария (1629—1712) — дож Генуэзской республики.